Oem (geslacht)
Original equipment manufacturer